Leeskaart - zeevaartterm
John Rutter - componist